Kälkholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kälkholmen, Borgå, Nyland,

Sverige 

 Kälkholmen, Luleå kommun, Norrbottens län,

Se även
Kalkholmen

Robotskapade Finlandförgreningar